Einpressen steht für:
 eine Gruppe von genormten Fertigungsverfahren in der Fertigungstechnik, siehe An- und Einpressen
 das Pressfügen
 eine Verbindungstechnik in der Elektrotechnik, siehe Einpresstechnik